Сергей Эмдин: Эмдин, Сергей Владимирович (род. 1971) — российский бизнесмен, генеральный директор Теле2, сын В. С. Эмдина.
 Эмдин, Сергей Яковлевич (1912—1976) — советский физик, конструктор, доктор технических наук.